Csehország
 Jankov, település a Benešovi járásban
 Jankov, település a České Budějovice-i járásban
 Jankov, település a Pelhřimovi járásban